Il doppio maschile del Hall of Fame Tennis Championships 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Chris Guccione e Lleyton Hewitt era i detentori del titolo, ma Hewitt ha deciso di prendere parte ai quarti di finale di Coppa Davis. Guccione ha fatto coppia con Matthew Ebden, ma i due hanno perso al primo turno contro Johan Brunström e Marcelo Demoliner.

Jonathan Marray e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Mate Pavić con il punteggio di 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Robert Farah Maksoud /  Santiago González (primo turno)
  Austin Krajicek /  Rajeev Ram (semifinale)

 Jonathan Marray /  Aisam-ul-Haq Qureshi (vincitori)
 Eric Butorac /  Colin Fleming (primo turno)

Wild card 

  Marco Chiudinelli /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

 Ryan Harrison /  Mark Philippoussis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone

Hall of Fame Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015